AZY est un code qui peut signifier :
 .

 Azy, une commune française, située dans le département du Cher ;
 Azy, un hameau de la ville belge de Florenville ;
 Azy-sur-Marne, une commune française, située dans le département de l'Aisne ;
 Azy-le-Vif, une commune française, située dans le département de la Nièvre.

Code
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France